Chigüero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Helleborus foetidus; o
 el nombre común de la planta Helleborus viridis.